Капская сипуха () — африканская птица семейства сипуховые.

Описание 
Капская сипуха длиной от 38 до 42 см. Она весит от 335 до 520 гр. Ноги длинные. Верхняя сторона тела коричневая с тонкими белыми пятнами. Крылья очень длинные, в то время как хвост относительно короток. Нижняя сторона тела белая с маленькими тёмными пятнами.

Распространение 
Область распространения этого вида ограничена. Самые северные популяции находятся на Эфиопском нагорье, самые южные в Капской провинции Южноафриканской республики; в западно-восточном направлении её распространение простирается с юга Конго вплоть до севера Анголы. Кроме того, изолированная популяция встречается в Камеруне. Вероятно это оседлые птицы.

Жизненное пространство капской сипухи — это влажные степи и открытые саванны вплоть до высоты 3 200 м над у.м.

Образ жизни 
Капская сипуха активна преимущественно ночью. Только когда мало корма, охотится в ранние утренние и поздние вечерние часы. Обычно проводит время на земле в высокой траве, при этом часто прижимает траву к земле. Тем самым она строит в траве туннели длиной несколько метров.  Питается преимущественно мелкими млекопитающими весом до 100 гр, которых птица ловит чаще на земле. Кроме того, она питается летучими мышами, насекомыми и мелкими птицами, которых бьёт, как на земле, так и в воздухе.

Время размножения - с декабря по август с апогеем с февраля по апрель. Размер участка зависит от ассортимента питания и численности популяции. Сипуха гнездится на земле, используя преимущественно созданные ею травянистые туннели как место для гнезда. В кладке от 2 до 4 белых яиц. Высиживает только самка. Период инкубации составляет от 32 до 42 дней. Первые 10 дней птенцов кормит только самка, причём самец приносит добычу и передает её самке. Затем самец также всё больше непосредственно участвует в кормлении молодых птиц. Первые попытки полёта молодые птицы предпринимают в возрасте примерно 7 недель. Они остаются в семейном союзе ещё примерно 3 недели до тех пор, пока не станут независимыми.

Примечания

Литература 
 

Сипуховые
Птицы Африки
Животные, описанные в 1834 году